Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Sandy Mayer 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Marty Riessen /  Dick Stockton (semifinali)

 Syd Ball /  Ross Case (semifinali)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 John Alexander /  Ken Rosewall (quarti di finale)
 Jan Kodeš /  Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1978